Scalis minax är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1846. Scalis minax ingår i släktet Scalis och familjen Pectinariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
minax